Plusieurs hagiotoponymes ont été formés à partir de la Trinité chrétienne  :

Communes françaises

 La Trinité (ou La Trinité-Victor), dans les Alpes-Maritimes ; gentilé : Trinitaires 
 La Trinité, dans l'Eure ; gentilé : Trinitains
 La Trinité, dans la Manche ; gentilé : Trinitons
 La Trinité (ou La Trinité-sur-Avre), ancienne commune de l'Orne, intégrée à Beaulieu en 1823
 La Trinité, en Savoie ; gentilé : Trinitains
 La Trinité, en Martinique ; gentilé : Trinitéens
 La Trinité, quartier de Saint-Denis à La Réunion ;
 La Trinité-de-Réville, dans l'Eure ; gentilé : Trinirévillais 
 La Trinité-des-Laitiers, dans l'Orne
 La Trinité-de-Thouberville, dans l'Eure ; gentilé : Trinitais
 La Trinité-du-Mont, dans la Seine-Maritime
 La Trinité-Porhoët, dans le Morbihan ; gentilé : Trinitais
 La Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan ; gentilé : Trinitains
 La Trinité-Surzur, dans le Morbihan ; gentilé : Trinitains

Autres

 La Trinité, paroisse de Jersey ; gentilé : Trinitais
 Gressoney-La-Trinité, commune italienne de culture walser, située en Vallée d'Aoste ; gentilé : Gressonard
 Canton de La Trinité, canton français du département de la Martinique
 zec Trinité, zone d'exploitation contrôlée (zec), dans la (MRC) de Manicouagan (municipalité régionale de comté), sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
 zec de la Rivière-de-la-Trinité, zone d'exploitation contrôlée (zec), dans la (MRC) de Manicouagan (municipalité régionale de comté), sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
 Baie-Trinité, municipalité de village située dans la (MRC) de Manicouagan (municipalité régionale de comté), sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Titres d'œuvres

 La Trinité est une fresque de Masaccio, peinte dans l'église Santa Maria Novella à Florence, entre 1425 et 1428.
 La Trinité est une fresque de Raphaël  et du Pérugin, conservée dans la chapelle San Severo à Pérouse.
 La Trinité est un tableau peint par El Greco en 1577.
 La Trinité est un roman de Jacques Chessex en 1995.

Voir aussi